Sastre ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Sastre (1926–2021), spanischer Autor und Regisseur
 Antonio Sastre (1911–1987), argentinischer Fußballspieler
 Bernat Bertran i Sastre (1774–1815), katalanischer Komponist
 Carlos Sastre (* 1975), spanischer Radrennfahrer
 Elvira Sastre (* 1992), spanische Schriftstellerin, Dichterin und Übersetzerin
 Fernand Sastre (1923–1998), französischer Fußballfunktionär
 Inés Sastre (* 1973), spanisches Mannequin und Fotomodell
 José Sastre (1908–1962), spanischer Fußballspieler
 Martín Sastre (* 1976), uruguayischer Medienkünstler
 Pere Sastre Obrador (1895–1965), mallorquinischer Luftfahrtpionier
 Robert Sastre (1926–2000), beninischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Lokossa